Guna (ciutat), ciutat de Madhya Pradesh, capital del districte de Guna, a la riba del Parbati
 Districte de Guna, divisió administrativa de Madhya Pradesh (Índia) 
 Agència de Guna o subagència de Guna o Goona, antiga entitat administrativa de l'Índia central
 Pas de Guna, port de muntanya a l'Himàlaia
 Guna (hinduisme), qualitats que componen l'univers segons l'hinduisme